

Ташли-Єлга — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Ташли-Єлга — присілок, Іглінський район, Башкортостан